Robot steht für:

 Robot, andere Bezeichnung für Roboter, weitgehend autonom arbeitende Maschine
 Robot, auch Robath, andere Bezeichnung für Frondienst, von Leibeigenen zu leistender Arbeitsdienst, siehe Frondienst#Robath
 Robot (Manga), Buchserie mit Bildern asiatischer Künstler
 Jenoptik Robot, deutscher Hersteller von Verkehrsüberwachungssystemen
 Jenoptik Robot#Technisches Konzept der ehemaligen Kameras, Kleinbildüberwachungskamera mit Federwerkmotor und Rotationsverschluss
 The Game of Robot, Computerspiel-Reihe
 Webcrawler, ein Internet-Suchprogramm
 Ghalib Andang (genannt Commander Robot; 1960/1967–2005), philippinischer Extremist
 Robot (Nachbarschaftshilfe), gemeinnützige Nachbarschaftshilfe als Arbeitsleistung 
 Robot (Modetanz), Modetanz
 Robot (Film), indischer Film (2010)
 Robot Gully, Rinne am Mount Erebus auf der Ross-Insel, Antarktis
 Robot Framework, Framework zur Durchführung von automatisierten Softwaretests

Siehe auch:
 Bot, Computerprogramm, das weitgehend selbständig arbeitet
 I, Robot
 Mr. Robot
 Robots